Jameson kan syfta på följande:

 Jameson, ett irländskt whiskeymärke
 Jameson (auktor), en auktorsförkortning
 Jameson, Missouri, en ort i USA
 Jameson Point, en udde i Antarktis